Warframe — кооперативная компьютерная онлайн-игра в жанрах Action/RPG и шутера от третьего лица, разработанная и выпущенная канадской студией Digital Extremes для платформ Microsoft Windows, PlayStation 4 и Xbox One. Разработкой версии игры для Nintendo Switch занимается компания Panic Button. Действие Warframe происходит в вымышленной научно-фантастической вселенной, в которой несколько сторон соперничают за власть над Солнечной системой. Игроки принимают на себя роли Тэнно — древних воинов, использующих в сражениях дистанционно управляемые тела «варфреймы» с разнообразным оружием и способностями. Геймплей Warframe сочетает в себе бои со стрельбой и использованием холодного оружия, паркур и также включает в себя элементы компьютерных ролевых игр — игрок постоянно улучшает снаряжение своего персонажа. Warframe распространяется по модели free-to-play и поддерживается за счёт микроплатежей — игроки могут за реальные деньги приобрести в игровом магазине внутриигровые предметы.

Замысел Warframe возник у разработчиков из Digital Extremes в начале 2000-х годов, и они длительное время занимались разработкой игры под названием Dark Sector; этот проект был закрыт, когда студия не смогла найти для него издателя. В 2008 году Digital Extremes выпустила другую игру, также под названием Dark Sector, лишь частично основанную на ранее накопленных разработках; позже студия вновь обратилась к первоначальной концепции, сменив название игры на Warframe. Хотя запущенная в 2013 году игра поначалу не пользовалась значительной популярностью и получила посредственные отзывы игровой прессы, на протяжении последующих лет разработчики продолжали улучшать и дополнять её. К 2018 году количество зарегистрированных в игре игроков приблизилось к 40 миллионам, и количество одновременно присутствующих в игре игроков превышало 120 тысяч.

Геймплей 
Игра рассчитана на четырёх человек. Игроки используют варфрейм (с собственным набором умений и характеристик) и оснащены 4 видами вооружения: основное оружие (такое как винтовки, дробовики, луки или снайперское вооружение), вторичное оружие (обычно пистолет, но также имеются пистолеты-пулемёты, метательное оружие), оружие ближнего боя (мечи, парные мечи, кинжалы, топоры, косы, глефы, перчатки и т. д.), и паразон (специальный техно-кинжал, предназначенный для добивания врагов и взлома консолей). Игрокам дают очки опыта за убийство противников, выполнение задач и миссий, для увеличения уровня их оружия и брони. Варфреймы и их вооружение могут быть модифицированы, модификаторы можно установить, удалить или обновить между миссиями. Периодически для уже существующих варфреймов выходят так называемые «Прайм» версии, имеющие улучшенные характеристики и изменённый дизайн. Игроки также должны будут взламывать терминалы, пройдя мини-игру — головоломку для завершения определённой цели или открытия дверей(выход из изоляции или открытие пути к цели миссии).

Игрок может прыгать, бегать, скользить и перекатываться, а также комбинировать методы для быстрого перемещения по уровню и избежания вражеского огня, а также для получения доступа к секретной области.

Кредиты, патроны, ресурсы и модификаторы можно найти в определённых локациях, например в шкафчиках и разрушаемых контейнерах, а также они падают с врагов. Новое оружие, варфреймы и другую экипировку можно купить в магазине (сами изделия или их чертежи), используя кредиты, полученные в игре, или платину, приобретённую через микротранзакции или внутриигровую торговлю. Чертежи можно построить, используя ресурсы, найденные во время прохождения миссий.

Миссии 
В настоящее время существует 25 побочных типов миссий. Вторичные миссии или вторичные цели могут быть добавлены случайным образом вне зависимости от основного задания, но они не известны и не доступны, пока основная миссия не будет завершена. Миссии разбросаны по всем планетам Солнечной системы (наряду с карликовыми планетами Плутон, Церера, Эрида и Седна, а также спутниками Марса — Фобос и Деймос), и делятся на конечные и бесконечные.

Конечные миссии имеют точку входа, на которой появляются игроки при начале миссии, и точку эвакуации, которой нужно достигнуть после выполнения цели, чтобы завершить миссию:
 Узел планеты () — особая миссия, где необходимо победить Спектра Варфрейма, чтобы получить доступ к новой планете. Для начала боя со спектром необходимо выполнить несколько условий, отображаемых при наведении курсора на миссию на звёздной карте или сбоку от панели в самой миссии.
 Убийство () — миссия по устранению врага (босса), уникального для каждой планеты. Босс обычно обладает уникальными способностями и оружием, что отличает их от обычных солдат. После завершения такой миссии игроки получают чертёж или компонент для сборки оружия или варфрейма, причём, как правило, того же, чей спектр охраняет её узел.
 Захват () — игрокам требуется найти цель, лишить её всего здоровья, захватить и достигнуть точки эвакуации;
 Спасение () — игрокам требуется проникнуть в тюрьму, освободить заложника и довести его живым до точки эвакуации.
 Диверсия () — игрокам требуется проникнуть на базу врага и уничтожить вражеский объект; в Бездне цель и её достижение отличается. Для уничтожения объекта игроки могут выбрать свой подход: взорвать, заморозить или вызвать магнитную аномалию. Миссии диверсии на кораблях и в Бездне содержат три спрятанных контейнера, за нахождение которых игроки получают дополнительную награду.
 Улей () — миссия, аналогичная диверсии, но врагами является только фракция Заражённых. Цель миссии — уничтожить 3 улья, разбросанных по локации, каждый из которых защищён несколькими «опухолями» — небольшими жёлтыми объектами около улья, создающими непробиваемый барьер, и для уничтожения улья необходимо сначала уничтожить все «опухоли». Также содержит спрятанные контейнеры.
 Мобильная оборона () — игрокам требуется поочерёдно донести устройство для взлома до двух-трёх терминалов данных, после чего защищать терминал от вражеских атак в процессе взлома, длящегося около полутора минут.
 Шпионаж () — игрокам требуется взломать три защищённых терминала, каждый из которых защищён различными системами, поднимающими тревогу, если игрок их провоцирует и уничтожающими данные терминала через некоторое время после поднятия тревоги. Как правило, для успешного прохождения миссии требуется взломать хотя бы один терминал, но в некоторых случаях — два или даже все три.
 Зачистка () — игрокам требуется убить определённое количество врагов.
 Налёт () — игрокам требуется найти объект, а потом довести его до точки эвакуации, питая систему движения собственными щитами, причём не допуская его уничтожения вражескими силами.
 Преследование () — уникальный тип миссии арчвинг, задача которой — уничтожение курьера в открытом космосе.
 Прорыв () — уникальный тип миссии арчвинг, задача которой — уничтожение транспортных средств противника.
Бесконечные миссии происходят «циклами» и выдают награду за каждую волну, пройденную игроком. Они могут как иметь точку выхода, позволяя игрокам закончить миссию в любой момент после прохождения хотя бы одного «цикла», так и не иметь её, проходя на маленькой замкнутой карте и только позволяя успешно покинуть карту после окончания «цикла». Во всех бесконечных миссиях уровень врагов повышается бесконечно по мере продолжения прохождения.
 Выживание () — в локации отключаются системы жизнеобеспечения, и игрокам требуется использовать капсулы жизнеобеспечения, либо убивать врагов и открывать контейнеры ради модулей жизнеобеспечения. Длина одного цикла — 5 минут.
 Оборона () — игроки должны защищать цель от волн врагов на маленькой карте. Длина одного цикла — 5 волн.
 Перехват () — игрокам требуется захватить и оборонять от врагов 4 точки с целью перехвата сигнала. Длина одного цикла — одно сообщение.
 Раскопки () — игрокам требуется защищать добытчики «криотика» — хладагента — от вражеских сил и подпитывать их батареями, падающими со врагов. В отличие от остальных бесконечных миссий, в которых реликвия Бездны может быть открыта каждый цикл, игроки получают награду, когда добытчик завершает полный цикл из 100 секунд, но реликвия требует всего лишь добычи 200 криотика.
 Сбой ) — миссия, добавленная в обновлении 25.0 «Юпитерианское Соглашение», во время которой игрокам требуется оборонять проводники. Каждый цикл, на карте появляются четыре проводника: белый, голубой, красный и синий, для активации которых требуется найти ключи соответствующих цветов, которые можно получить за убийство особых противников, после чего появляется враг-разрушитель, уничтожающий проводник, если игроки не убивают его вовремя. Награда за эту миссию зависит от номера цикла, а также количества сохранённых проводников. Длина одного цикла — 4 проводника.
 Арена () — в самом начале миссии объявляется особый модификатор, который усложняет выполнение цели и даёт преимущество врагам. Сами миссии арены, подобно миссиям режима PvP, имеют точки появления боеприпасов, сфер здоровья и энергии.
 Резня в Святилище () — режим, подобный режиму выживания. Игроку требуется уничтожать врагов и поддерживать эффективность достаточно высоко. Каждые 2 минуты и 30 секунд карта и враги, её наполняющие, меняются на новые.
Режим PvP, связанный с синдикатом Конклава, включает в себя четыре миссии, ограничивающие и перерабатывающие доступное снаряжение и модификаторы.
 Истребление () — 8 игроков сражаются за титул победителя. Побеждает первый игрок, который наберёт 25 Оро, выпадающих с павших противников.
 Командное истребление () — игроки делятся на две команды по 4 игрока и сражаются друг с другом. Побеждает первая команда, что набирает 50 Оро.
 Захват цефалона () — игроки делятся на две команды, которым необходимо украсть вражеский цефалон с базы противника и доставить на свою базу. Захват засчитывается только тогда, когда цефалон команды находится на месте. Для победы в матче необходимо набрать 5 очков.
 Лунаро () — игроки делятся на 2 команды по 3 игрока. Задача каждой команды — отобрать мяч Лунаро у противника и забить гол в их ворота. Лунаро является исключительно соревновательным режимом игры, в котором отсутствует возможность убивать вражеских игроков.
 Свободное перемещение () — обширные локации со своими заданиями, заказами (Bounty). Такими локациями являются Равнины Эйдолона, расположенные на Земле, Долина Сфер, расположенная на Венере, и Камбионский Дрейф, расположенный на Деймосе.

Также существуют другие миссии, Сигналы тревоги и Тактические тревоги, которые могут иметь уникальный или любой из доступных типов миссии или фракций (независимо от исходного типа миссии или фракции) и доступные только ограниченное количество времени. Эти миссии могут быть сложнее, но в качестве награды можно получить больше кредитов и/или специальные награды (например: редкие чертежи или ресурсы (иногда в большом количестве, в зависимости от типа ресурса)). Ещё один тип миссии — «Кошмарный режим», значительно увеличивающий сложность существующей миссии (сохраняя при этом оригинальный тип миссии и фракцию), но награждающий игроков уникальными «гибридными модификаторами». Сложность «Кошмарного режима» обусловлена «случайными модификаторами миссии», Всегда будет присутствовать один из основных модификаторов: «без щитов», «ограничение на время», «утечка энергии» или «вампир» (постоянный урон здоровью вплоть до 1 %), также могут присутствовать дополнительные модификаторы, вроде «дефицит патронов», «усиленные враги», «низкая гравитация» или «дружественный огонь».

Стоит отметить, что цель миссии может измениться прямо в момент игры. Например, если вы будете замечены в миссии типа «Взлом», то есть шанс, что Лотос поменяет цель текущей миссии на идентичную «Зачистке» — убийство всех противников.

Фракции 
В настоящее время в игре присутствуют всего 7 фракций, пять из которых враждебные и одна — общая для диких животных, атакующих всех. Фракция за которую предстоит играть — Тэнно, потомки воинов из ушедшей эпохи Орокин. После неопределённой войны в живых остались Тэнно, находившиеся в анабиозе в течение многих столетий, перед пробуждением их Лотос. Лотос — таинственная (хотя и доброжелательная) фигура, которая направляет их в ходе миссий. Тэнно отлично владеют Варфреймами, которые становятся для них оружием и помощником.

Синдикаты 
Различные группы интересов, действующие по всей территории Солнечной системы, помимо Гринир, Корпуса и Тэнно. Эти фракции имеют свои собственные идеологии и планы относительно будущего мира. В качестве предстоящей особенности игры, игроки смогут выполнять квесты, миссии, и сигналы тревоги на стороне любого синдиката, тем самым поднимая репутацию своих отношений с этой группой, и зарабатывать уникальные награды. Повышение отношений с одной группой, однако, повлияет на отношение с другими группами, и даже может привести к запуску контрмер против игрока, поэтому выбор синдиката очень важен. Вы можете менять синдикат в любой момент игры.

Охотники 
Во время миссий могут появляться такие враги как Сталкер — охотник на Тэнно, а также Охотник Занука (минибосс фракции Корпус), Джаггернаут (минибосс фракции Заражённых), Грастрагская Тройка (минибосс(ы) фракции Гринир), Лич Кувы (минибосс фракции Гринир), Сестра Парвоса (минибосс фракции Корпус), и Волк Сатурна 6 (минибосс первой серии Ночной Волны), с целью убить определённого игрока.

Разработка 
Концепт Warframe зародился при работе над игрой Dark Sector в 2000 году. Однако когда проект вышел в 2008 году, от его оригинальной идеи из-за корректировок издателей практически ничего не осталось. В 2012 году студия Digital Extremes приняла решение воплотить в жизнь свои ранние задумки, но разработчикам не удавалось найти издателя для Warframe.

В своём интервью креативный директор студии Стив Синклер отмечает, что от проекта отказались все издатели, к которым обращалась Digital Extremes. Издатели аргументировали свои отказы тем, что не считают игры с фантастическим сеттингом перспективными, а Warframe подающим надежды проектом. Издатели предрекали игре провал.

Несмотря на трудности, Digital Extremes удалось выпустить бета-версию Warframe 25 марта 2013 года. Также студия заявила о своём намерении выпускать регулярные обновления для игры.

Критика 

Warframe получила смешанные отзывы на всех платформах, согласно сайту агрегирования обзоров Metacritic.

Летом 2018 года, благодаря уязвимости в защите Steam Web API, стало известно, что точное количество пользователей сервиса Steam, которые играли в игру хотя бы один раз, составляет  человек.

Примечания

Ссылки 
 
 

Компьютерные игры 2013 года
Компьютерные игры, разработанные в Канаде
Шутеры от третьего лица
Action/RPG
Игры для Windows
Игры для PlayStation 4
Игры для PlayStation 5
Игры для Xbox One
Игры для Xbox Series X/S
Игры для Nintendo Switch
Компьютерные игры Free-to-play
Многопользовательские и однопользовательские игры
Многопользовательские онлайн-игры
Компьютерные игры с режимом кооперативной игры
Компьютерные игры о вирусных эпидемиях
Компьютерные игры о ниндзя
Компьютерные игры о трансгуманизме
Игры на движке PhysX